ULY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ul'janovsk-Vostočnyj (Russia)